Roberto Ximenes de Aragão (Sobral, 30 de julho de 1900 — Fortaleza, 25 de abril de 1985) foi um comerciante e e político brasileiro, que de 1959 a 1962 foi o primeiro prefeito de Alcântaras, no Ceará.

Biografia
Era filho de Roberto Ximenes de Aragão e de Teresa Ferreira da Ponte Ximenes de Aragão; casou-se em 1923 e radicou-se em Alcântaras, que antes tinha o topônimo de Sítio São José, onde empreendeu nos negócios como proprietário de uma farmácia e uma loja de tecidos. Com a emancipação de Alcântaras, foi eleito o primeiro prefeito do município recém-criado e, quando findou o mandato, constituiu domicilio em Fortaleza, onde já moravam todos os filhos. Na capital estabeleceu um armazém de cereai. Um dos seus filhos foi o médico e escritor Caetano Ximenes de Aragão.

Feitos da administração municipal
Algumas das realizações como primeiro prefeito de Alcântaras foram:
Construção do palacete da prefeitura
Criação de legislações municipais: códigos, posturas municipais, regulamentos e outros
Criação de órgãos (departamentos, diretorias etc) e cargos da administração municipal
Criação de escolas
Denominação de logradouros públicos

Naturais de Sobral (Ceará)
Prefeitos de Alcântaras